Tāgore est l'anglicisation du mot bengalî Thâkur désignant un membre de la caste kshatriya. C'est un patronyme originaire du Bengale, porté par la célèbre famille d'intellectuels du même nom dont voici quelques représentants :
 Abanîndranâth Tagore (1871-1951), peintre et écrivain ;
 Debendranâth Tagore (1817-1905), philosophe hindou ;
 Dvârkânâth Tagore (1794-1846), un des fondateurs du Brâhmo-samâj ;
 Jyotirindranath Tagore (1849-1925), dramaturge, éditeur, traducteur, peintre et musicien bengali ;
 Rabîndranâth Tagore (1861-1941), sage, peintre, écrivain, pédagogue et artiste, Prix Nobel de littérature en 1913 ;
 Sharmila Tagore, actrice, membre du jury du Festival de Cannes 2009.